Whitbread Round the World Race
James Whitbread Lee Glaisher
Whitbread Group PLC

Desambiguação